Laskowizna peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Laskowizna, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka
 Laskowizna, village du powiat de Wołomin